Alberto Romualdez sr. (1915-1986), Filipijns dokter;
 Alberto Romualdez jr. (1940-2013), Filipijns dokter en minister.